Únětice est un toponyme qui peut désigner :

Únětice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Únětice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie